Майкл Зулло (, род. 11 сентября 1988, Брисбен, Австралия) — австралийский футболист, играет на позиции левого защитника.

Клубная карьера 
В начале своей футбольной карьеры Зулло отметился игрой за три клуба из своего родного города — Брисбен. Больше всего матчей он отыграл за «Брисбен Роар» — 53 игры за три сезона. В конце сезона 2008/2009 Зулло получил предложения от нескольких голландских клубов, в том числе от «Гронингена» и НЕК, однако австралиец принял решение остаться в Чемпионате Австралии ещё на один сезон — в то время он играл за «Брисбен Роар».

2 апреля 2010 года вместе с двумя своими одноклубниками Томми Оуром и Адамом Сарота он присоединился к голландскому клубу — «Утрехту» (контракт был заключен на три года). 29 августа 2013 года Зулло вернулся в австралийскую лигу на правах аренды — в клуб «Аделаида Юнайтед».

14 июля 2015 года Зулло заключил однолетний контракт с «Мельбурн Сити». А 11 мая 2016 года австралиец перешёл в «Сидней», подписав контракт на 2 года. В свой первый сезон за новый клуб Зулло хорошо проявил себя в качестве атакующего защитника — он три раза ассистировал нападающим в забитых мячах и сформировал хорошую игровую связку с левым нападающим Милошом Нинковичем. В январе 2018 года Зулло продлил контракт с «Сиднеем» ещё на два года.

Карьера в сборной 
Впервые в сборную Австралии до 23 лет Зулло был вызван перед отборочным матчем с Ираком (2:0). 28 января 2009 года Зулло первый раз выступил на международной арене в составе взрослой национальной сборной — он вышел на замену в матче с Индонезией в групповом этапе квалификации на Кубке Азии по футболу 2011 года.

Семья 
У Майкла Зулло есть младший брат Джулиан — он принял участие в третьем сезоне футбольного шоу талантов Football Superstar на австралийском телеканале Fox8.

Достижения 
ФК «Сидней»

 Победитель регулярного чемпионата Австралии по футболу: 2016/2017, 2017/2018
 Победитель плей-офф чемпионата Австралии по футболу: 2016/2017, 2018/2019
 Кубок Федерации футбола Австралии: 2017
 Лучший левый защитник в Чемпионате Австралии (команда года по версии Профессиональной футбольной ассоциации): 2016/2017

Статистика

Примечания 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки сборной Австралии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Брисбен Роар»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Аделаида Юнайтед»
Игроки ФК «Мельбурн Сити»
Игроки ФК «Сидней»